C.Y.Wu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wu Zheng-yi
 Cheng Yih Wu